Juan Carlos Wills Ospina (Ibagué, Tolima, 11 de septiembre de 1981) es un político colombiano, Representante a la Cámara por Bogotá del Partido Conservador 2022-2026 y fue congresista en el periodo 2018 - 2022. Actualmente es Presidente de la Comisión Primera Constitucional de la Cámara de Representantes e integrante de varias comisiones Legales y Accidentales.

Carrera profesional 
Estudió Derecho en la Universidad de Ibagué con especialización en Derecho Administrativo de la Universidad Nacional de Colombia; Máster en Acción Política, Fortalecimiento Institucional y Participación Ciudadana en el Estado de Derecho en la Universidad Francisco de Vitoria en Madrid, Magíster en Derecho Constitucional de la Universidad Externado de Colombia y cuenta con un Doctorado Honoris Causa en Administración de la Universidad Santander de México.

Dentro de su formación académica, realizó un Curso Integral de Defensa Nacional - (CIDENAL) en la Escuela Superior de Guerra (2019), un Curso Estratégico en Seguridad Pública (CECEP) en la Escuela de Posgrados de Policía (ESPOL) - (en curso) y actualmente es teniente de la Reserva Activa de la Policía Nacional de Colombia (2021).

Ha ocupado cargos en el ámbito político, realizando ejercicios de representación, coordinación y ejecución de proyectos de impacto social, económico y administrativo. Entre los más destacados figuran:

 Vicepresidente de la Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara de Representantes​ 2020 - 2021.
 Vocero del Partido Conservador​ en la Cámara de Representantes 2019 - 2020.
 Secretario General del Partido Conservador durante casi 5 años, tres veces ratificado.
 Miembro de la Comisión de Reforma Estatutaria del Partido Conservador Colombiano.
 Cofundador y Director de la Escuela de Formación Política Gilberto Álzate Avendaño​.
 Secretario General de la Fábrica de Licores del Tolima.
 Asesor de la Presidencia del Directorio Nacional Conservador.
 Coordinador de Análisis Político y enlace Zona Andina de la Organización Demócrata Cristiana de América (ODCA) en México.
 Secretario General del Concejo Municipal de Ibagué.
 Codirector Municipal del Directorio Conservador de Ibagué.
 Coordinador de las Nuevas Generaciones del Tolima.

Congresista de Colombia 
En las elecciones legislativas de Colombia de 2018, Wills Ospina fue elegido miembro de la Cámara de Representantes de Colombia con un total de 15.089 votos y en las elecciones legislativas de Colombia de 2022 fue reelegido con más de 26 mil votos. Actualmente es Presidente de la Comisión Primera Constitucional de la Cámara de Representantes y miembro de las siguientes comisiones:

 Comisión Legal de Investigación y Acusación
 Comisión Accidental del Metro de Bogotá 
 Comisión Accidental de Representantes por Bogotá
Acciones representativas en el primer periodo como Representante a la Cámara por Bogotá (2018 – 2022)

Wills Ospina fue vicepresidente de la Comisión Legal de Investigación y Acusación de la Cámara de Representantes (2020 – 2021) y miembro de las comisiones accidentales de Cuidadores de Discapacidad, de la Equidad de la Mujer, los 18 por Bogotá y para el Bienestar y Protección Animal.

Iniciativas 
Es autor de los siguientes proyectos:

 Prácticas Abusivas o llamado coloquialmente “Dejen de fregar”, el cual busca restringir el contacto por parte de los gestores de cobranza con el consumidor financiero en horarios no hábiles, con el propósito de proteger el derecho a la intimidad.

 Madres Comunitarias el cual busca garantizar la atención integral del desarrollo emocional y psicológico de los niños y niñas al cuidado de las madres comunitarias del programa de hogares comunitarios de bienestar del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar.

 Peajes que tiene como objetivo disminuir las tarifas de los mismos cuando las vías no se encuentren 100% habilitadas o cuando no estén en buen estado.

 Ventana Pensional el cual busca que se permita el cambio de régimen a los trabajadores que en su momento no se les brindo la doble asesoría, aun cuando les falte 10 años o menos para obtener la pensión.

 Mujeres el cual tiene como objetivo eliminar la revictimización y la violencia institucional contra las mujeres víctimas de violencias, al hacer uso de los diferentes canales institucionales para la realización de denuncias o la protección de derechos.

 Encargo Fiduciario Víctimas que busca modificar la ley 1448 de 2011 (ley de víctimas) en lo concerniente al pago de la indemnización administrativa y/o judicial a favor de los niños, niñas y adolescentes víctimas del conflicto armado.

 Animal Penal que tiene como fin sancionar en materia penal el secuestro de animales domésticos y de compañía.

 Situación Militar el cual elimina el requisito de definir la situación militar para acceder al campo laboral, eliminando así, las barreras que dificulten su acceso, promoviendo la vinculación laboral y protegiendo el derecho al trabajo.

 Mascotas en Centros Comerciales que incentiva los espacios para animales de compañía en los establecimientos abiertos al público.

 Grúas que busca prohibir el uso de ellas o cualquier vehículo destinado para tal fin para retirar los vehículos que se encuentren mal estacionados en vía pública y reducir los costos que debe pagar el ciudadano cuando el vehículo es remolcado a patios por la autoridad competente.

 Eliminación de Descuentos que tiene como fin restablecer los derechos que le fueron conculcados a un grupo significativo de ciudadanos, al realizarse descuentos de salud en su retroactivo pensional, vulnerando sus derechos al Debido Proceso y por ende a la seguridad jurídica dentro de un proceso judicial, a la igualdad como principio y como derecho.

Cuenta con iniciativas legislativas radicadas en beneficio de los colombianos, las cuales van de la mano con proyectos sociales, en los cuales se ha abanderado de temas a favor de la protección y bienestar animal, realizando jornadas de “Animalatón”, que buscan unir a los colombianos en beneficio de los animales, realizando la recolección de alimentos y artículos para el cuidado animal.

Otra iniciativa, es la creación de la Comunidad “Mujeres Invencibles”, que es una organización no gubernamental, sin ánimo de lucro, de carácter social, instituida en el año 2020 y constituida por mujeres que conforman un tejido social representativo residentes de la ciudad de Bogotá con proyección al ámbito Nacional.

Referencias 

Nacidos en Ibagué
Miembros de la Cámara de Representantes de Colombia
Políticos del Partido Conservador Colombiano